Питер Бигл (; род. 20 апреля 1939, Нью-Йорк) — американский писатель, прославившийся романом «Последний Единорог». Известен также как сценарист мультфильма «Властелин колец» 1978 года.

Биография 

Родился на Манхеттене, в семье Саймона Бигла и Ребекки Сойер. По материнской линии Бигл из еврейской семьи, перебравшейся в США в 1912 году из города Борисоглебск (ныне Воронежская область). Братья его матери — художники Айзек, Мозес и Рафаэль Сойеры.

Бигл вырос в Нью-Йорке и ещё школьником выиграл поэтический конкурс. Окончил Питтсбургский университет по специальности «литературное творчество».

Сценарии к фильмам 
 Голубка, 1974
 Властелин колец, 1978
 Последний единорог, 1982
 Звёздный путь: Следующее поколение, I эпизод, 1990
 Русалочка, I эпизод, 1992

Премии и награды 
 1987, Mythopoeic Awards в категории «Мифопоэтическая премия фэнтези» за The Folk of the Air (1986)
 1994, Премия Локус в категории «Роман фэнтези» за «Песня трактирщика» (The Innkeeper’s Song) (1993)
 2000, Mythopoeic Awards в категории «Мифопоэтическая премия за произведение для взрослых» за Tamsin (1999)
 2006, Премия Небьюла в категории «Короткая повесть» за «Два сердца» (Two Hearts) (2005)
 2006, Премия Хьюго в категории «Короткая повесть» за «Два сердца» (Two Hearts) (2005)
 2010, Премия Локус в категории «Короткая повесть» за By Moonlight (2009)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Питера Бигла
 Питер Бигл на IMDB.com
 Библиография на сайте Лаборатории Фантастики

Лауреаты премии «Небьюла»
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Локус»
Писатели-фантасты США
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Выпускники Питтсбургского университета